Pritzel kan som auktorsförkortning betyda:

 Georg August Pritzel
 Ernst Georg Pritzel

Auktorsförkortningar